César Vega (Paysandú, 30 de octubre de 1962), es un ingeniero agrónomo, comunicador y político uruguayo, fundador e integrante del  Partido Ecologista Radical Intransigente, actualmente en el cargo de Diputado.

Biografía 
En 1987 se recibió de ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Es locutor del programa radial llamado «La voz del agro», por Radio Fénix 1330AM. Desde donde promueve el consumo responsable de frutas y verduras.

Radicado en Punta Espinillo. Es candidato a las elecciones presidenciales y representación parlamentaria del Uruguay por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), fundado en 2013. Cuyo programa tiene énfasis en la preservación de los recursos naturales y son contrarios a la megaminería a cielo abierto.

En 2014 César Vega participó y fue aplaudido en el paraninfo de la Universidad de la República en el debate sobre megaminería a cielo abierto. Donde entre otros temas recordó a fundador del primer partido ecologista en Uruguay, el profesor, médico y escritor uruguayo Rodolfo Tálice.

En 2019, nuevamente es candidato a las elecciones presidenciales. En el escrutinio final de la Corte Electoral de Uruguay, Vega fue elegido diputado por el PERI y obtuvo 33.008 votos (con el total de los circuitos escrutados).

Desde 2019 Vega es uno de los representantes políticos que advirtieron sobre los riesgos ambientales de la instalación de la planta de celulosa conocido como UPM II. De cara a la administración Lacalle Pou, Vega se perfila como un "diputado rebelde" con independencia de criterio.

Controversias  

En el año 2021, organizó una exposición presentando a personas con secuelas producto de la vacuna contra el Covid 19, en los recintos del Palacio Legislativo. Entré los efectos mencionados se destaca el imantado.

Referencias 

Agrónomos de Uruguay
Locutores de radio de Uruguay
Egresados de la Universidad de la República
Políticos de Uruguay
Diputados de Uruguay por Montevideo